2-й механизированный корпус — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 2-й механизированный корпус (1-го формирования) — сформирован в 1940 году
 2-й механизированный корпус (2-го формирования) — сформирован в 1942 году